

Cinema 
 A Silent Witness – film del 1912 diretto da Franklyn Barrett
 A Silent Witness – film del 1913 diretto da Frank Wilson

Pagine correlate 
 Silent Witness